Anthony Sayer – esponente della massoneria inglese
 Leo Sayer – cantante inglese
  Malcolm Sayer – designer automobilistico inglese

Pagine correlate 

 Sayers